John Barry je lahko:    
 John Barry (škof Savannahe), ameriški rimskokatoliški škof
 John Barry (škof Goulburna), avstralski rimskokatoliški škof
 John Barry (1933-2011), angleški skladatelj filmske glasbe in dirigent

Glej tudi 
 Barry